Karl Bichler (* 27. Jänner 1873 in Pöggstall; † 4. Mai 1931 in Wien) war ein österreichischer Politiker (CSP) und Pfarrer. Bichler war von 1921 bis 1931 Abgeordneter zum Landtag von Niederösterreich und 1923 Abgeordneter zum Nationalrat (Österreich).

Bichler besuchte das Gymnasium in Seitenstetten und studierte im Anschluss an der Theologischen Hochschule St. Pölten. Er empfing 1895 die Priesterweihe und war ab 1902 als Pfarrer in Großpertholz tätig. Zudem war er Vorstand der landwirtschaftlichen Genossenschaft von Weitra, Mitglied des Bezirksschulrates Gmünd und Bezirksfürsorgerat. Bichler vertrat die Christlichsoziale Partei zwischen dem 11. Mai 1921 und dem 3. Mai 1931 im Niederösterreichischen Landtag (I. und II. Gesetzgebungsperiode) und gehörte zudem vom 6. Juli 1923 bis zum 20. November 1923 dem Nationalrat an (I. Gesetzgebungsperiode).

Literatur 
 NÖ Landtagsdirektion (Hrsg.): Biographisches Handbuch des NÖ Landtages und der NÖ Landesregierung 1921–2000 (= NÖ-Schriften. Band 128). NÖ Landtagsdirektion, St. Pölten 2000, ISBN 3-85006-127-2.

Weblinks

Einzelnachweise 

Abgeordneter zum Nationalrat (Österreich)
Landtagsabgeordneter (Niederösterreich)
Römisch-katholischer Geistlicher (19. Jahrhundert)
Römisch-katholischer Geistlicher (20. Jahrhundert)
Römisch-katholischer Geistlicher (Österreich)
CS-Mitglied
Person (Bad Großpertholz)
Österreicher
Geboren 1873
Gestorben 1931
Mann